Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2011 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 19 марта по 2 апреля 2011 года в Брашове (Румыния) и Донецке (Украина). Победители групп получили право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2012 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в группу A третьего дивизиона чемпионата мира 2012 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы, по одной из Азии и Океании. Сборные Китая и Новой Зеландии пришли из третьего дивизиона, сборные Белоруссии и Литва пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Андрей Васильевич
 Защитник:  Николас Пауль
 Нападающий:  Роберто Глига

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Патрик Обрист
  Лука Вукоя
  Евгений Мисенёв
  Митчелл Фрир
  Роберто Глига
  Димитрий Филипович

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Дениз Моллен
 Защитник:  Всеволод Толстушко
 Нападающий:  Карлос Кеведо

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Максим Пеллегримс
  Цзя Тянцзянь
  Пабло Пуюэло
  Даниэль Богдзюл
  Дэнни Дондерс
  Всеволод Толстушко

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Украине
Хоккей
Хоккей